Popovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Popovice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Popovice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Popovice, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín